Spooner ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Spooner Wilberforce (1771–1847), Ehefrau des britischen Abolitionisten und Abgeordneten William Wilberforce
 Bill Spooner (* 1949), US-amerikanischer Rockmusiker
 Catherine Spooner, britische Anglistin und Hochschullehrerin
 Eric Spooner (1891–1952), australischer Politiker
 Henry J. Spooner (1839–1918), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Spooner (* 1957), kanadischer Sprinter
 John Coit Spooner (1843–1919), US-amerikanischer Politiker
 Karl Spooner (1931–1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lloyd Spooner (1884–1966), US-amerikanischer Sportschütze
 Lysander Spooner (1808–1887), US-amerikanischer Rechtsphilosoph und Unternehmer
 Melissa Spooner, kanadische Triathletin
 Natalie Spooner (* 1990), kanadische Eishockeyspielerin
 Nicky Spooner (* 1971), englischer Fußballspieler
 Paul Spooner (1746–1789), US-amerikanischer Politiker und Richter
 Red Spooner (1910–1984), kanadischer Eishockeytorwart
 Richard Spooner (* 1970), US-amerikanischer Springreiter
 Ryan Spooner (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 William Archibald Spooner (1844–1930), englischer Geistlicher und Philosoph
 Wyman Spooner (1795–1877), US-amerikanischer Politiker

Spooner ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spooner (Wisconsin), im Washburn County
 Spooner (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin
 Spooner Township, im Lake of the Woods County, Minnesota

Spooner ist außerdem:

 der Name eines Films aus dem Jahr 1989, siehe Spooner (1989)
 der Name eines Films aus dem Jahr 2009, siehe Spooner (2009)

Sonstiges:
 Spooner Bay, Bucht an der Küste des Enderbylands, Antarktika

Siehe auch:
 Sponer